Latina je:
 latina – mrtvý indoevropský jazyk
 Latina (příjmení) - české mužské příjmení, přechýlený ženský tvar: Latinová

Označení Latina se vyskytuje také v těchto geografických názvech:
 Provincie Latina – provincie v italské oblasti Lazio
 Latina (město) – metropole výše uvedené provincie
 Latina (Madrid) (La Latina) – čtvrť v Madridu
 La Latina – stanice metra ve stejnojmenné čtvrti

Výraz latina se také běžně používá v tanečním sportu jako hovorové označení pro latinskoamerické tance, jednu ze dvou disciplín sportovního tance.

Ustálená slovní spojení 
 myslivecká latina – hovorové označení pro myslivecké přehánění
 sekat latinu – rčení s významem odvádět dobře svou práci, chovat se podle pravidel

Externí odkazy